Александр Максимович Брискорн:
 Брискорн, Александр Максимович (1769—1823) — инженер-генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Брискорн, Александр Максимович (1801 — после 1850) — генерал-майор, член Военной коллегии.